O Campeonato Peruano de Futebol de 1944 foi a 28º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Mariscal Sucre que conquistou seu 1º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1944 no futebol